Antennatre (nota anche con la denominazione di Antenna 3 e Antenna 3 Lombardia) – emittente televisiva regionale della Lombardia
 Antenna Tre Nordest (nota anche con le denominazioni di Antenna 3 e Antennatre) – emittente televisiva regionale del Triveneto
 Telemed (nota in passato con il nome di Antenna 3) – emittente televisiva regionale della Sicilia